Andrea della Valle bzw. Andrea Della Valle ist der Name folgender Personen:

* Andrea della Valle (Kardinal) (1463–1534), italienischer Geistlicher, Bischof von Crotone-Santa Severin
 Andrea da Valle italienischer Architekt des 16. Jahrhunderts
 Andrea Della Valle (Unternehmer) (* 1965), italienischer Unternehmer und Sportfunktionär

Siehe auch:
 Sant’Andrea della Valle, eine Kirche in Rom